Медве́жий переулок — название улиц в различных городах России.

 Медвежий переулок — улица в Москве.
 Медвежий переулок — улица в Павловске (Санкт-Петербург).